Een vrouwelijk botanicus 
 Plantkunde, een tak van de natuurwetenschap 
 Botanica (Moldavië), een district in Chisinau (Moldavië)

Zie ook 
 Botajica
 Botanicha